Антониу Амилтон Мартинс Моуран (; род. , Порту-Алегри, Риу-Гранди-ду-Сул) — бразильский политик и отставной генерал армии, вице-президент Бразилии с 2019 года по 2023 год.

Биография 
Родился в семье генерала. Проходил обучение в Военной академии Агульяс-Неграс. Моран участвовал в миротворческой миссии в Анголе, был военным атташе в посольстве Бразилии в Каракасе, Венесуэла.

В августе 2018 года он стал кандидатом в вице-президенты Бразилии в паре с Жаиром Болсонару, 28 октября избран вице-президентом.

24 февраля вице-президент Бразилии Антониу Амилтон Моуран провёл аналогии между действиями России на Украине и стратегией нацистской Германии и заявил, что Бразилия не приемлет «вторжения», призвав к введению против Российской Федерации мер, выходящих за рамки санкций.

Примечания 

Вице-президенты Бразилии
Генералы Бразилии